Отто Фиккайзен (; ) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1912 и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900, многократный чемпион Германии.

Биография 
С 1906 по 1908 год Фиккайзен три раза подряд становился чемпионом Германии в соревнованиях четвёрок без рулевого, а с 1908 по 1912 год Отто Фиккайзен вместе с партнёром по четвёрке Германом Вилькером становился национальным чемпионом в зачёте двоек без рулевого, при этом в 1909 году они были единственными участниками, заявившимися на старт соревнований.

На Играх 1900 Фиккайзен входил в состав первой немецкой команды четвёрок. В полуфинале он и его сборная выиграла свой заплыв, а в одном из финалов заняли третье место.

На Играх 1912 Фиккайзен опять соревновался среди четвёрок, уже со своим братом Рудольфом Фиккайзеном, и выиграв три гонки, его команда заняла первое место.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1900 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1912 года
Чемпионы Германии по академической гребле